Kinderheilanstalt steht für

 die ehemalige Kinderheilanstalt in Hannover, Vorgängerin des Kinderkrankenhauses auf der Bult
 Kinderheilanstalt-Spessart-Sanatorium-Spessart-Klinik, siehe Spessart-Klinik Bad Orb